Вилемов може бити:

 Вилемов (Хавличкув Брод), варошица у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република
 Вилемов (Дјечин), насељено мјесто у округу Дјечин, Устечки крај, Чешка Република
 Вилемов (Хомутов), насељено мјесто у округу Хомутов, Устечки крај, Чешка Република
 Вилемов (Оломоуц), насељено мјесто у округу Оломоуц, Оломоуцки крај, Чешка Република